Докси може бити:

 Докси (Чешка Липа), град у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република
 Докси (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република